Francesco Baratta ist der Name folgender Personen:

* Francesco Baratta der Ältere (um 1595–1666), italienischer Bildhauer
 Francesco Baratta der Jüngere (1663–1729), italienischer Bildhauer 
 Francesco Baratta (Bildhauer, III) († 1747), italienischer Bildhauer 
 Francesco Baratta (Maler) (1805–um 1870), italienischer Maler